Боне () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна.
 Боне () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара.

Див. також 
 Бонне
 Бонет